Asenovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Asenovo (Pleven), 
 Asenovo (Veliko Tarnovo), Obsjtina Strazjitsa,